

Mythologie grecque 
Abas peut désigner :
 Abas, fils de Poséidon, roi d'Eubée ;
 Abas, fils de Lyncée, roi d'Argos, fondateur de la ville d'Abaé en Phocide, puis de Chalcis sur l'île d'Eubée ;
 Abas, un devin d'Argos, fils du devin et guérisseur Mélampous et de son épouse Iphianassa ;
 Abas, fils d'Alcon.

Personnalités désignés par ce nom 
Abas peut désigner :
 Abas, un devin spartiate ;
 Abas (ap. ), un sophiste ;
 Abas, le roi d'Arménie de 928 à 951.

Patronyme 

  (1971-), un pianiste israélien ;
  (1929-), un ancien président de la Cour suprême de Malaisie ;
 Stephen Abas (1978-), un catcheur américain.

Autres 
 Abas, un genre de reptiles dont les espèces vivent de l'Amérique du Sud jusqu'au sud des États-Unis
 ABAS Software, une entreprise allemande d'informatique
 Abas, poids utilisé en Iran pour peser les perles. Il vaut 0,1458 gramme et se divise en 4 grains.